SOE se poate referi la:

 Special Operations Executive, organizație britanică din timpul celui de-al doilea război mondial. 
 Sony Online Entertainment companie producătoare de jocuri